Detvan (výslovnost [dětvan]) může být:

 obyvatel slovenského města Detvy
 Detvan (báseň) – lyricko-epická skladba Andreje Sládkoviče
 Detvan (opera) – opera Viliama Figuše-Bystrého podle Sládkovičovy básně
 Detvan (spolek) – slovenský akademický spolek v Praze
 Detvan (vlak) – název jednoho z vlaků EuroCity
 Detvan (rybíz) – kultivar rybízu
 Detvan, spol. s r. o., Zvolen, slovenský výrobce pneumatických a hydraulických zařízení, stoprocentní vlastník Way Industry a. s., výrobce nakladačů Locust, odminovacích cepákových systémů Božena a letištního tahače Talet